

Niemcy
 Hartha – dzielnica miasta Tharandt
 Hartha – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen